Norrköping kan syfta på:

 Norrköping – en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland
 Norrköpings kommun – en kommun i Östergötlands län
 Norrköpings stad – en historisk stadskommun –1971
 Norrköping flygplats – en flygplats
 SVT Norrköping – Sveriges Televisions avdelning i Norrköping
 Norrköpings centralstation – en järnvägsstation
 Norrköpings östra – en tidigare järnvägsstation
 Norrköpings västra – en tidigare järnvägsstation
 Norrköpings valkrets – en valkrets under 1800- och tidigt 1900-tal
 Café Norrköping – ett svenskt caféprogram
 Campus Norrköping – ett av Linköpings universitets campus
 Anstalten Norrköping – ett fängelse
 Villa Norrköping – ett bostadshus på Nordengatan 15 i Norrköping

Sport 
 IFK Norrköping (olika betydelser) – flera sportklubbar
 Norrköping Dolphins
 Borgia Norrköping BK

Militär 
 Norrköping-klass – en fartygsklass
  – flera olika fartyg
 F 13 Norrköping – en flygbas